Ін — дев'ята літера грузинської абетки.
 Ін (жанр) — жанр поезії.
 Верховний Імператор Японії, часто називається Імператором-затворником (, ін).
 Мун Чже Ін (, , Коджі) — 12-й Президент Південної Кореї (обраний 9 травня 2017 року) від  Демократичної партії Тобуро, юрист, політик і державний діяч, кандидат від Об'єднаної демократичної партії на пост Президента Південної Кореї в 2012 році, колишній лідер  Спільної демократичної партії.

Див. також 
 Ин
 Ін (прізвище)
 Інн